Морис Хинтон Фоли (, 4 февраля 1930, Перт, Австралия — 1 июля 2013, Брум, Австралия) — австралийский крикетчик и хоккеист (хоккей на траве), полевой игрок.

Биография 

Морис Фоли родился 4 февраля 1930 года в австралийском городе Перт.

Занимался крикетом, провёл 3 первоклассных матча за Западную Австралию в сезоне-1953/54.

В 1956 году вошёл в состав сборной Австралии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мельбурне, занявшей 5-е место. Играл в поле, провёл 4 матча, забил 5 мячей (по два в ворота сборных Бельгии и Сингапура, один — Новой Зеландии).

Умер 1 июля 2013 года в австралийском городе Брум.

Примечания 

Хоккеисты на траве Австралии
Крикетчики Австралии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1956 года